Xizhou ist:

 Xizhou (Dali) (喜洲镇), eine Großgemeinde der Stadt Dali in der chinesischen Provinz Yunnan
 Xizhou (Xiangshan) (西周镇), eine Großgemeinde im Kreis Xiangshan in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Xizhou (Dao) (西洲街道), ein Straßenviertel im Kreis Dao in der chinesischen Provinz Hunan
 Xizhou (Changhua) (溪州鄉), eine Landgemeinde im Landkreis Changhua auf Taiwan
 ein ehemaliger Name Turpans